Бахтиа́ров — фамилия. Известные носители:

 Бахтиаров, Анатолий Александрович (1851—1916) — российский писатель, журналист и краевед, педагог.
 Бахтиаров, Михаил Александрович (род. 1972) — президент автомобильного холдинга «Major».

См. также 
 Бахтияров